

Geografia

Belgia 
 Weser – rzeka, dopływ Ourthe

Niemcy 
 Weser (pol. Wezera) – rzeka, dopływ Morza Północnego
 Weser-Aue – gmina zbiorowa (Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg/Weser
 Weser-Harz-Heide – szlak rowerowy w Dolnej Saksonii

Osoby 
 Erich Koch-Weser – niemiecki polityk

Inne 
 AG Weser – niemiecka stocznia okrętowa
 Weser Tower – wieżowiec w Bremie

Strony ujednoznaczniające